Nottingham Challenger 2005 steht für:

 Nottingham Challenger I 2005
 Nottingham Challenger II 2005